Яков Исаакович Мильштейн (1911—1981) — советский музыковед, пианист и педагог. Доктор искусствоведения (1942).

Биография 
Яков Мильштейн родился 4 февраля 1911 года в городе Воронеже, в еврейской семье. Отец его Исаак Мильштейн (?—1920) был музыкальным мастером и педагогом. Первоначально учился в Воронежском музыкальном училище у М. Д. Берлин-Печниковой. С 1925 года жил в Москве.

В 1932 году окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано К. Н. Игумнова и аспирантуру при ней (в 1935 году). Из-за болезни рук Мильштейн не смог концертировать и ему пришлось посвятить себя педагогике и музыкально-писательской деятельности. Среди его учеников — Е. И. Леонская, Б. Б. Бехтерев, М. В. Мдивани, В. В. Сахаров.

С 1935 года преподавал в Московской консерватории по классу фортепиано, профессор — с 1963 года. Также работал в качестве редактора сочинений для фортепиано русских и западноевропейских композиторов. В 1941 году в Московской консерватории защитил докторскую диссертацию на тему «Франц Лист и его пианизм». С 1935 года был помощником Игумнова вплоть до его смерти в 1948 году.

В 1975 году Яков Мильштейн был избран почетным членом Общества Ференца Листа в Будапеште.

Жил в Москве в 4-м Сыромятническом переулке, 3/5 и в Брюсовом переулке, 8/10.

Награждён орденом «Знак Почёта» (14.10.1966).

Яков Исаакович Мильштейн умер 4 декабря 1981 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (12 уч.).

Семья 
 Сын — Сергей Мильштейн, музыкант и педагог, живёт в Женеве.
 Внучки — Наталья Мильштейн (род. 1995), французская пианистка; Мария Мильштейн (род. 1985), французская скрипачка.

Примечания

Ссылки 
 Мильштейн Яков Исаакович
 МИЛЬШТЕЙН Яков Исаакович
 Великий служитель музыки

Академические музыканты СССР
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Похороненные на Введенском кладбище
Доктора искусствоведения